

Diritto 
 Corte d'assise –  organo giurisdizionale
 Corte d'assise (Italia)

Altro 
 Corte d'Assise – film del 1930 diretto da Guido Brignone|
 Corte d'Assise – romanzo di Georges Simenon
 Corte d'Assise – serie televisiva tedesca trasmessa dal 1995 al 1996